Die Campionato Sammarinese di Calcio () ist die Fußballmeisterschaft von San Marino. Die Liga wurde 1985 gegründet und umfasst 15 Mannschaften, die in zwei Gruppen (Girone A und Girone B) aufgeteilt sind. Der Meister wird in einer Play-off-Runde am Ende der Saison ausgespielt. Verwaltet wird die Liga vom san-marinesischen Fußballverband.

Modus 
Alle Mannschaften sind Amateurvereine. Der einzige Profiverein des Landes, San Marino Calcio, spielt in der dritten italienischen Liga. Die san-marinesische Liga gehört zu den schwächsten in Europa. Der Meister nimmt an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil, der Vizemeister ebenso wie der nationale Pokalsieger an der Europa-Conference-League-Qualifikation.

Bis 1996 gab es eine 1. und eine 2. Liga (Serie A1 und A2), die durch Auf- und Abstieg miteinander verzahnt waren. Der Tabellenerste der 2. Liga war sogar für die Play-off-Runde qualifiziert, 1996 gewann mit dem AC Libertas zum einzigen Mal ein Zweitligist eine europäische Meisterschaft. Seither sind die Mannschaften in zwei parallele Gruppen aufgeteilt.

Die Meisterschaft besteht aus zwei Phasen. Zunächst werden in der Vorrunde die Teilnehmer für die zweite Gruppenphase ausgespielt. Danach wird in den Play-offs der Meister ermittelt.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielen die 15 Vereine in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft trifft dabei einmal auf die Teams der eigenen Gruppe. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Gruppe 1 der zweiten Gruppenphase, die restlichen sieben Teams in Gruppe 2.

In der zweiten Gruppenphase spielen alle Mannschaften zweimal gegeneinander. Die besten sechs Vereine aus der Gruppe 1, der Erste der Gruppe 2, sowie der Sieger des Playoffs aus Zweit- und Drittplatzierten aus Gruppe 2 erreichen die Finalrunde.

Play-off-Runde 
Hier spielen die acht Mannschaften im K.-o.-System den Meister aus. Bis zum Halbfinale werden jeweils zwei Spiele ausgetragen, das Finale und Spiel um den 3. Platz in einem Spiel.

Da es in San-Marino nur eine Fußballliga gibt, entfällt sowohl der Auf- als auch der Abstieg von einzelnen Mannschaften. Daher nahmen dieselben Vereine wie in der Vorsaison teil. Die 15 Mannschaften wurden kurz vor Saisonbeginn in die beiden Gruppen gelost.

Teilnehmer Saison 2022/23

Bisherige Meister

Rekordmeister

Entwicklung 
 1986: SC Faetano (1)
 1987: SC Faetano, SP La Fiorita (je 1)
 1988: SC Faetano, SP La Fiorita, SP Tre Fiori (je 1)
 1989: SC Faetano, SP La Fiorita, SP Tre Fiori, FC Domagnano (je 1)
 1990: SP La Fiorita (2)
 1991–1992: SP La Fiorita, SC Faetano (je 2)
 1993: SP La Fiorita, SC Faetano, SP Tre Fiori (je 2)
 1994–2004: SP Tre Fiori (3–4)
 2005–2008: SP Tre Fiori, FC Domagnano (je 4)
 2009–: SP Tre Fiori (5–7)

Ewige Tabelle 

In der ewigen Tabelle führt der siebenfache Meister und Rekordmeister SP Tre Fiori. Neben AC Libertas sind der SS Murata und der SC Faetano die einzigen Mannschaften, die bisher an jeder Spielzeit teilgenommen haben.

Siehe auch 
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen

Weblinks 
 Offizielle Website des san-marinesischen Fußballverbands (italienisch)

Einzelnachweise